Гриба́нова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Грибанова, Антонина Сергеевна (1932—1999) — работница текстильной промышленности. Герой Социалистического Труда.
 Грибанова, Елена Владимировна (род. 1974) — российская пловчиха, тренер.
 Грибанова, Зоя Александровна (1927—2005) — работница советского сельского хозяйства. Герой Социалистического Труда.
 Грибанова, Любовь Сергеевна (1941—2023) — доярка. Герой Социалистического Труда.